Rózsa Dávid (1982) könyvtáros, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, wikipédista
Rózsa Dávid (1998) sportoló, 2017-ben az év golfozója